Armée de l'intérieur peut désigner : 
 Armée de l'Intérieur, une dénomination donnée deux fois à une armée de la Révolution française, une première fois en 1792/1793 et une seconde fois en 1795/1796 ;
 Armée de l'Intérieur, nom donné en France lors de la mobilisation française de 1939, aux 2,4 millions de soldats mobilisés mais affectés à  du pays, principalement à des taches civiles dont  pour l'industrie de guerre. Cette armée est dirigée par le général Louis Colson ; 
 Armia Krajowa (« Armée de l'intérieur ») ou AK, le plus important mouvement de résistance en Pologne sous l'occupation allemande en 1939-1945 et soviétique en 1939-1941 ;

Article connexe
 Forces françaises de l'intérieur (FFI)